Вантух — фамилия. Известные носители:
 Вантух, Валентина Владимировна (род. 1944) — деятель культуры Украины; жена М. М. Вантуха.
 Вантух, Мирослав Михайлович (род. 1939) — украинский хореограф, Герой Украины.
Вантух, Роман Романович (род. 1998) — украинский футболист.